Уикипедия на японски език () е версия на японски език в Уикипедия. На 25 юни 2008 г. тя надхвърля 500 000 статии., което я прави деветата най-голяма Уикипедия след Английската, Немската, Френската и Полската Уикипедии. Версията на японски език стартира през септември 2002 г. и достига 200 000 статии през април 2006 г. и 500 000 през юни 2008 г. Това е най-голямата Уикипедия на език, който не е европейски.

Посещаемост

Източници 

Уикипедия
Японски език